Leskovets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лесковец) :
Leskovets, village bulgare de l'obchtina de Berkovitsa, situé dans l'oblast de Montana ;
Leskovets, village bulgare de l'obchtina de Pernik, situé dans l'oblast de Pernik ;
Leskovets, village bulgare de l'obchtina d'Oryakhovo, situé dans l'oblast de Vratsa.